Выборы в СБ ООН прошли 15 октября 2009 года на 64 ГА ООН в Штаб-квартире ООН.

Новыми непостоянными членами Совета безопасности ООН на 2 года избраны Габон, Нигерия, Ливан, Босния и Герцеговина и Бразилия. Свою работу в Совбезе они начали с 1 января 2010 года.

Географическое распределение 
В соответствии с правилами географического распределения из непостоянных членов Совета безопасности, а также сложившейся практикой, члены избирались следующим образом: два из Африки, по одному от Азии, одна из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, и два из Западной Европы и других государств.
 Два из Африки
 Один из Азии
 Один из Восточной Европы
 Один из Латинской Америки и Карибского бассейна

Избранные члены 
Пять избранных членов после выборов 2009 года были:
 Африка: Габон и Нигерия заменили Буркина-Фасо и Ливию
 Азия: Ливан заменил Вьетнам
 Восточная Европа: Босния и Герцеговина заменила Хорватию
 Латинская Америка и Карибский бассейн: Бразилия заменил Коста-Рику

Результаты 
Все кандидаты победили не встретив сопротивления.

Официальные результаты были:
 Группа А - государства Африки и Азии (3 страны)
 Нигерия 186
 Габон 184
 Ливан 180
 Того 1
 Сьерра-Леоне 1
 Иран 1
 Либерия 1
 Группа B - государства Восточной Европы (1 страна)
 Босния и Герцеговина 183
 7 воздержавшихся
 Группа С - государства Латинской Америки и Карибского бассейна (один для избрания)
 Бразилия 182
 Венесуэла 1
 7 воздержавшихся

Примечания 

2009
Выборы 2009 года
2009 год в Нью-Йорке